Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne
  d'infanterie (Allemagne)
  de réserve (Empire allemand)

France
  d'infanterie (France)
  d'infanterie territoriale
  d'infanterie d'Afrique

États-Unis
  d'infanterie

Royaume-Uni 

 81e division d'infanterie (West Africa)